Sevenmile Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Sevenmile Island (Alabama), Insel im Lauderdale County, Alabama
 Sevenmile Island (Arkansas), Insel im Clay County, Arkansas
 Sevenmile Island (Indiana), Insel im Knox County, Indiana
 Sevenmile Island (Maine), Insel im Kennebec County, Maine